Oberholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Andri Oberholzer (* 1996), Schweizer Leichtathlet
 Basil Oberholzer (* 1990), Schweizer Politiker (Grüne)
 Bernhard Oberholzer (* 1985), Schweizer Radrennfahrer
 Daniela Oberholzer, Schweizer Tischtennisspielerin
 Emil Oberholzer (1883–1958), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker
 Marlies Glaus-Oberholzer (* 1958), Schweizer Skifahrerin
 Meghan Oberholzer (* 1995), südafrikanische Schauspielerin

 Norbert Oberholzer (1930–1993), Schweizer Jodler und Kapellmeister
 Otto Oberholzer (1919–1986), Schweizer Skandinavist

 René Oberholzer (* 1963), Schweizer Autor
 Susanne Leutenegger Oberholzer (* 1948), Schweizer Politikerin (SP)
 Walter F. Oberholzer (1926–2016), Schweizer Petrograph und Hochschullehrer

Oberholzer steht für:
 Oberholzer (Südafrika), ein Ort in der Provinz Gauteng, Südafrika